Homalomitra är ett släkte av tvåvingar. Homalomitra ingår i familjen hoppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppflugor
Homalomitra